Лъгадинската, Литийска и Рендинска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Лъгадина (Лангадас).

История 
Първото споменаване на Литийската и Рендинска епископия е в 980 година заедно с другите 11 епископии, подчинени на Солунската митрополия. Двойното име означава, че катедрата е преместена от Лити в Рендина в неизвестно време. При император Алексий Комнин (1081 – 1118) Литийската епископия е на десето място сред единадесетте епископии на Солунската митрополия. Малко преди 1081 година през Лити минава Никифорос Василакиос и съществуването на Лити се споменава в два исторически източника от същата епоха. Литийската епископия е спомената при император Мануил Комнин (1143 - 1180) и при Михаил Палеолог (1259 - 1282). При император Андроник II Палеолог (1282 - 1328) литийски и рендински епископ е Лъв. В 1335 година епископ е Гервасий. При митрополит Григорий Палама управлението на Литийската епископия е възложено на платамонския епископ. В 1416 година епископ е Христодул. Епископията на Лити и Рендина е спомената и в 1477 година. Към края на XV век митрополит Нифонт Солунски ръкополага за литийски и рендински епископ Акакий, човек праведен и благочестив. В 1547 година литийски епископ е Йоасаф Аргиропулос от известен голям род, установил се в Солун от Фенер. След него на епископския е видният учен Дамаскин Студит (1564 – 1574). Епископията е спомената и в 1670 и 1716 година. Епископията е закрита в средата на XVI век.

Епископията е възстановена в края на XVIII век при управлението на Теодосий Солунски (1767 - 1769), който ръкополага за епископ протосингела си Кирил. След него епископ е Захарий Маридакис, по-късно критски митрополит.

Последен титулярен литийски и рендински епископ от 1881 до 1891 година е Александър, по-късно солунски митрополит.

В 1924 година на територията на епископията е създадена Лъгадинска митрополия.

В 1932 година, след оставката на митрополит Герман, митрополията е закрита и диоцезът ѝ е присъединен към Солунската митрополия. В 1967 година митрополията е възстановена.

Епископи 
 Литийски и рендински епископи

 Лъгадински митрополити

 Лъгадински, литийски и рендински митрополити

Архиерейски наместничества и енорийски храмове 
Епархията има 8 архиерейски наместничества:

Манастири

Бележки